Carpotroche är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Carpotroche ingår i familjen Achariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Carpotroche